Долгий Яр (), село, 
Бражковский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Село Долгий Яр ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Долгий Яр находится в 3-х км южнее села Бражковка.
По селу протекает пересыхающий ручей, один из истоков реки Великая Камышеваха.
На расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога .

Экономика 
 Овце-товарная ферма.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области